El nombre Welles puede referirse a:
 Orson Welles, actor y director de cine estadounidense (1915-1985).
 Welles Hoyt, atleta estadounidense (1875-1954).
 Welles-Pérennes, población y comuna francesa, en la región de Picardía.